Chloris – genere di piante della famiglia Poaceae
Chloris – genere di uccelli della famiglia Fringillidae
410 Chloris – asteroide della fascia principale